Финал Кубка Гагарина 2009 — решающая серия первого розыгрыша Кубка Гагарина в сезоне 2008/09 годов Континентальной хоккейной лиги.

В решающих матчах участвовали казанский «Ак Барс» и ярославский «Локомотив». «Ак Барс» был близок к вылету из плей-офф в 1/4 финала, когда в решающем пятом матче сравнял счёт в матче против «Авангарда» усилиями Ильи Никулина лишь за 15 секунд до конца третьего периода, а затем победил в овертайме.

Общая информация 
Финальная серия стартовала 2 апреля матчем на площадке «Ак Барса», который был посеян в плей-офф под вторым номером («Локомотив» — под третьим).

После сухой победы «Локомотива» в первом матче в Казани (3:0), ярославцы и во второй игре повели 3:0 уже к 14-й минуте, но «Ак Барс» сумел сравнять счёт за 74 секунды до конца третьего периода. В овертайме Первышин принёс победу хозяевам уже через 47 секунд, это была единственная шайба Первышина в 21 матче плей-офф того года.

«Локомотив» повёл в серии 3-2 после победы в Казани и проводил шестой матч на своей площадке. В третьем периоде «Локомотив» вёл 2:1 после шайб Иргла и Михнова, заброшенных за 62 секунды, но за 12 минут до конца Зарипов сравнял счёт. В овертайме победную шайбу уже через 62 секунды после начала забросил нападающий «Ак Барса» Хентунен с передачи Капанена.

В седьмом матче в Казани счёт не был открыт до середины третьего периода, когда единственную шайбу в матче забросил капитан «Ак Барса» Алексей Морозов с передачи Первышина. Впервые в серии на ноль сыграл финский голкипер «Ак Барса» Фредрик Норрена, отразивший 20 бросков.

Результат серии 
Синим выделены заброшенные шайбы домашней команды

Результаты матчей

Примечания 

КХЛ в сезоне 2010/2011